San José (spansk: "Sankt Josef") er navn på flere steder:
 San José, Costa Rica – Costa Ricas hovedstad og største by
 San José (provins) – provins i Costa Rica
 San Jose – en storby i Californien, USA
 San José de Mayo – en by i Uruguay, hovedby i departementet San José